El Torneig de Metz 2012, oficialment conegut com a Moselle Open 2012, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 10a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 23 de setembre del 2012 a l'Arènes de Metz, França.

El tennista local Jo-Wilfried Tsonga va reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012